Квалификация чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женских юниорских команд 2015 года в I-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 19 по 25 января 2015 года в Катовице, Польша. Победитель получил право играть в первом дивизионе чемпионата мира 2016 года.

Арена 

Все матчи чемпионата пройдут на арене «Сподек».

Участвующие команды 
В турнире приняли участие 6 национальных команд — четыре из Европы и две из Азии. Сборная Великобритании пришла из первого дивизиона, сборная Дании первый раз участвует в турнире, остальные — с прошлого квалификационного турнира.

Судьи 

ИИХФ утвердила 4 главных и 7 линейных судей для обслуживания матчей квалификации первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женских юниорских команд 2015 года.

Главные судьи
  Тияна Хаак
  Арина Устинова
  Рамуне Малецкине
  Наташа Хюцелинг

Линейные судьи
  Ивана Беседицова
  Вивьен Брекельманс
  Яна Геркена
  Александра Клаффки
  Бента Оврен
  Хенна-Мария Койвулуома
  Зюзанна Шандор

Турнир

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+1).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Евгения Помпанин
 Защитник:  Жозефин Хансен
 Нападающий:  Камила Вичорек

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Ван Вэньчжо
  Мишель Вайс
  Камила Вичорек
  Алиса Гасперини
  Малика Алдабергенова
  Молли Брукс

Примечания

Ссылки 

 
 

Январь 2015 года
ЖЮ*1
Первый 2015
Спорт в Польше в 2015 году
2015
Х 2015
Хоккей 2015